Sjachar en Sjalim, een Kanaänitische god in de mythologie
 Heksenprocessen van Salem (Massachusetts) in 1692
 Salem (televisieserie), een reeks geïnspireerd door de heksenprocessen uit 2014–2016.
 Salem (Britse band), een Britse NWoBHM- en rockband
 Salem (Israëlische band), een Israëlische deathdoom- en gothic metalband
 Ziekenhuis Salem, voormalig ziekenhuis in Ermelo

Geografie 
 Salem (Bijbel), een oude stad in de Hebreeuwse Bijbel, meestal opgevat als een naam van Jeruzalem
 Salem (Baarn), een gemeentelijk monument in Nederland
 Salem (Baden), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Salem (Baden-Württemberg), een plaats in deze gemeente
 Salem (India), een stad in de Indische deelstaat Tamil Nadu
 een bestuurslaag in Indonesië:
 Salem (Pondok Salam),  in het regentschap Purwakarta van de provincie West-Java
 Salem (Salem), in het regentschap Brebes van de provincie Midden-Java
 Salem (district), een district van de Indische deelstaat Tamil Nadu
 Salem (Lauenburg), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Salem (Montserrat), een plaats op het eiland Montserrat
 Salem (Spanje), een plaats in de Spaanse regio Valencia
 Salem (Suriname), een plantage in Suriname bij de Cassiporakreek
 Salem (zendingspost, Suriname), een EBG zendingspost in Clyde, Suriname
 Salem (Zweden), een gemeente in de Zweedse provincie Stockholms län
 Salem (fictieve stad), een fictieve stad die de thuishaven vormt voor de soapserie Days of our Lives
Plaatsen in de Verenigde Staten: